Cantonul Baccarat este un canton din arondismentul Lunéville, departamentul Meurthe-et-Moselle, regiunea Lorena, Franța.

Comune 

|-
| Azerailles || align="right" | 819 || align="right" | 54122 || align="right" | 54038
|-
| Baccarat || align="right" | 4 746 || align="right" | 54120 || align="right" | 54039
|-
| Bertrichamps || align="right" | 1 062 || align="right" | 54120 || align="right" | 54065
|-
| Brouville || align="right" | 123 || align="right" | 54120 || align="right" | 54101
|-
| Deneuvre || align="right" | 571 || align="right" | 54120 || align="right" | 54154
|-
| Flin || align="right" | 374 || align="right" | 54122 || align="right" | 54199
|-
| Fontenoy-la-Joûte || align="right" | 281 || align="right" | 54122 || align="right" | 54201
|-
| Gélacourt || align="right" | 148 || align="right" | 54120 || align="right" | 54217
|-
| Glonville || align="right" | 317 || align="right" | 54122 || align="right" | 54229
|-
| Hablainville || align="right" | 191 || align="right" | 54120 || align="right" | 54243
|-
| Lachapelle || align="right" | 237 || align="right" | 54120 || align="right" | 54287
|-
| Merviller || align="right" | 350 || align="right" | 54120 || align="right" | 54365
|-
| Mignéville || align="right" | 179 || align="right" | 54540 || align="right" | 54368
|-
| Montigny || align="right" | 131 || align="right" | 54540 || align="right" | 54377
|-
| Pettonville || align="right" | 43 || align="right" | 54120 || align="right" | 54422
|-
| Reherrey || align="right" | 125 || align="right" | 54120 || align="right" | 54450
|-
| Thiaville-sur-Meurthe || align="right" | 537 || align="right" | 54120 || align="right" | 54519
|-
| Vacqueville || align="right" | 240 || align="right" | 54540 || align="right" | 54539
|-
| Vaxainville || align="right" | 76 || align="right" | 54120 || align="right" | 54555
|-
| Veney || align="right" | 42 || align="right" | 54540 || align="right" | 54560
|}
 
 

Cantoane în Meurthe-et-Moselle